Pairing (englisch Paarung) steht für

 den Prozess der erstmaligen Verbindungsaufnahme zwischen zwei Bluetooth-Geräten, siehe Pairing (Bluetooth)
 bei Digitalreceivern die Smartcard-Receiver-Verheiratung 
 die Absprache zwischen Regierungs- und Oppositionsabgeordneten zur Beibehaltung der Mehrheitsverhältnisse bei Abstimmungen, siehe Pairing-Vereinbarung

Siehe auch
Crew-Pairing